Автомоби́льные доро́ги Украи́ны — сеть дорог на территории Украины, объединяющая между собой населённые пункты и отдельные объекты и предназначена для движения транспортных средств, перевозки пассажиров и грузов.
Сеть автомобильных дорог общего пользования включает 172,4 тыс. км дорог, из них с твёрдым покрытием — 164,1 тыс. км (без учёта муниципальных, ведомственных, внутрихозяйственных дорог).

Практически все автомобильные пути Украины проходят через населённые пункты, что не отвечает требованиям к международным транспортным коридорам, так как это приводит к ограничению скорости движения автомобильного транспорта.

История 
В 1940 году общая протяжённость автомобильных дорог на территории УССР составляла 270,7 тыс. км. В основном, это были грунтовые дороги, только 10,8 % дорог имели твёрдое покрытие.

Наиболее интенсивными темпами дороги строились в 60-70-е годы XX века и на момент распада Советского Союза существующая на данный момент на Украине сеть автомобильных дорог была фактически построена.

Уже в августе 2012 года, согласно данным исследования, проведенного американскими социологами Института Гэллапа, дороги Украины в рейтинге заняли 133 место из 148, тем самым признав их одними из худших.

Качество дорог 
В 2018 году в рейтинге качества автомобильных дорог в странах мира, составляемом Всемирным экономическим форумом, Украина заняла 123-е место из 140 возможных. Среди стран Европы Украина заняла предпоследнее место, опередив только Молдавию.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в 2017 году отмечал, что «95 % украинских дорог остаются в непригодном состоянии». Также он заявил, что из 17 тыс. мостов «около 9 тысяч находятся в аварийном состоянии, а 4 тысячи нуждаются в немедленном ремонте».

Советник главы «Укравтодора» Александр Кава в 2018 году отмечал, что из 170 тыс. км существующих на Украине дорог 94 % (160 тыс. км) эксплуатируется с превышением нормативного срока службы. По словам Кавы, «чтобы дорожную сеть привести в нормативное состояние в обозримом будущем, необходимо капитально ремонтировать, реконструировать и проходить средний ремонт не менее 10-12 тыс. км в год». На практике же по итогам 2018 года было отремонтировано 3,8 тыс. км дорог. Также с 2018 года начал действовать Государственный дорожный фонд, средства из которого направляются на строительство, реконструкцию и ремонт дорог.

В 2020 году согласно многим СМИ из-за ремонта дорог рейтинг Украины улучшился с 120 до 100 места, обогнав страны Африки.

Классификация

Виды автомобильных дорог по значению 
 Автомобильные дороги общего пользования. Являются составной частью единой транспортной системы Украины и соответствуют потребностям общества в автомобильных, пассажирских и грузовых перевозках;
 Улицы и дороги городов и других населённых пунктов;
 Ведомственные (технологические) автомобильные дороги. К ним относятся внутрихозяйственные технологические дороги, находящиеся в собственности юридических или физических лиц;
 Автомобильные дороги на частных территориях. К ним относятся автомобильные дороги, находящиеся на территориях, собственниками которых являются юридические (негосударственные) или физические лица.

Автомобильные дороги общего пользования 
Автомобильные дороги общего пользования подразделяются на:

Дороги государственного значения 
 Международные дороги — автомобильные дороги, совмещённые с международными транспортными коридорами и/или входящие в Европейскую сеть основных, промежуточных, соединительных автомобильных дорог и ответвлений, имеющие соответствующую международную индексацию и обеспечивающие международные автомобильные перевозки. Международные дороги обозначаются кириллической буквой «М», фон таблички на дорожных указателях — красный. Они занимают около 5 % всех автомобильных дорог Украины.
 Национальные дороги — автомобильные дороги, совмещённые с национальными транспортными коридорами и не принадлежащие к международным автомобильным дорогам, а также автомобильные дороги, соединяющие столицу Украины — город Киев, административный центр Автономной Республики Крым, административные центры областей, город Севастополь между собой, большие промышленные и культурные центры государства с международными автодорогами. Национальные дороги обозначаются кириллической буквой «Н», фон таблички на дорожных указателях — красный. Национальных дорог — 3 % от общего количества дорог.
 Региональные дороги — автомобильные дороги, соединяющие столицу Украины — город Киев с административным центром Автономной Республики Крым, административными центрами областей и городами государственного подчинения, основные международные пограничные пункты пропуска автомобильного транспорта, морские и авиационные порты международного значения, важнейшие объекты национального культурного наследия, курортные зоны и большие промышленные и культурные центры государства с выше перечисленными и магистральными дорогами. Региональные дороги обозначаются кириллической буквой «Р», фон таблички на дорожных указателях — жёлтый. Региональных дорог на Украине — 4 %.

Дороги местного значения Украины 
Автомобильные дороги местного значения составляют бо́льшую часть общей автомобильной сети (155,6 тыс. км или 91,7 % от общей длины), разделяются на:

 Территориальные — автомобильные дороги, соединяющие центры областей между собой и с административными центрами районов, городами областного подчинения, а также города областного подчинения и административные центры районов между собой, и автомобильные дороги, соединяющие с магистральнымии региональными дорогами и вышеперечисленными дорогами, основные аэропорты, морские и речные порты, железнодорожные узлы, курорты, объекты национального культурного наследия и природно-заповедного фонда, пограничные автомобильные пункты пропуска международного и межгосударственного значения. Общая их длина составляет 30,6 тыс. км. Территориальные дороги обозначаются кириллической буквой «Т», фон таблички на дорожных указателях — жёлтый. Территориальными дорогами является 18 % путей.
 Районные — автомобильные дороги, соединяющие административные центры районов с административными центрами сельских населённых пунктов в границах района и эти населённые пункты между собой, населённые пункты в границах района с железнодорожными станциями, аэропортами, речными портами, объектами национального культурного наследия и природно-заповедного фонда с сетью других дорог общего пользования, подъезды к пограничным пунктам пропуска автомобильного транспорта. Общая протяжённость 86,0 тыс. км. В среднем на 1 район приходится 175,5 км районных автомобильных дорог. К районным относятся 51 % дорог Украины.
 Сельские — автомобильные дороги, связывающие административные центры сельских населённых пунктов с другими населёнными пунктами в границах района, другие населённые пункты между собой, предприятия по приёму и переработке сельскохозяйственной продукции (хлебоприёмные пункты, сахарные заводы, льнозаводы, молокозаводы, пункты переработки мяса и т. д.), которые имеют межхозяйственное, общерайонное значение и находятся за чертой города или посёлка городского типа, с сетью автомобильных дорог общего пользования. Их длина составляет 39,2 тыс. км. В среднем на одно село приходится всего 1,37 км сельских автомобильных дорог, которые должны обеспечить жизнедеятельность 555 его жителей (среднее число). Сельских дорог на Украине 18 %.

Дороги местного значения на территории Украины обозначаются четырёхзначным цифровым индексом, в котором первые две цифры — индекс области, а две другие — номер дороги.

Индексы территориальных дорог местного значения и общая длина всех автопутей по областям

 - О субъекте Российской Федерации см. Республика Крым. О регионе Украины см. Автономная Республика Крым.

Автомобильные дороги общего пользования находятся в государственной собственности и не подлежат приватизации.

Улицы и дороги городов и других населённых пунктов 
Улицы и дороги городов и других населённых пунктов подразделяются на:
 магистральные дороги (непрерывного и регулированного движения);
 магистральные улицы общегородского значения непрерывного и регулированного движения);
 магистральные улицы районного значения, а также улицы и дороги местного значения.

 Составными улиц и дорог городов и других населённых пунктов являются: проезжая часть улиц и дорог, трамвайное полотно, дорожное покрытие, искусственные сооружения, сооружения дорожного водоотвода, технические средства организации дорожного движения, остановки городского транспорта, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, зелёные насаждения, наземные и подземные сети.

Автомобильные пути специального значения 
Автомобильные пути специального значения — это подъезды к военным и другим режимным объектам, большим железнодорожным узлам, станциям, переправам, морским и речным портам, а также автомобильные дороги оборонного значения.

Виды автомобильных дорог по виду покрытия 
По виду покрытия дорог различают:

  с твёрдым покрытием — автомобильные дороги с однослойным или многослойным дорожным покрытием, состоящим из различных видов уплотнённых дорожных смесей или каменных материалов: щебень, гравий, шлак, обработанных или не обработанных вяжущими смесями.

Подразделяются на:
 цементобетонные;
 асфальтобетонные;
 чёрные шоссе;
 белые щебневые, гравийные шоссе;
 булыжная мостовая.
 грунтовые — дороги, проезжая часть которых улучшена ведением каркасных добавок (гравия, шлака и др.).

81 % государственных дорог имеют асфальтобетонное покрытие, 8,7 % — цементобетонное, 10,2 % — чёрное.

Местные автомобильные дороги в большинстве случаев (45,1 %) — это чёрные шоссе. Асфальтобетонными являются 51,1 % территориальных и 23,8 % районных дорог. Сельские дороги на 42,4 % состоят из чёрных шоссе, на 26,6 % — из белых щебеневых, гравийных, на 19,8 % — из асфальтобетонных.

Виды автомобильных дорог по категории 
В зависимости от пропускной способности, количества полос движения, ширины полос, ширины проезжей части, ширины земляного полотна, ширины полосы водоотвода, продольного уклона дороги и радиуса закруглений дороги, автодороги разделяют на 5 категорий:

Дороги I категории с обязательной разделительной полосой и 2 — 4 полосами движения в одном направлении имеют протяжённость всего 2,2 тыс. км или 1,3 % от протяжённости дорог с твёрдым покрытием. Наибольшее количество дорог I категории в Киевской области — 401 км. После неё идут Житомирская — 232 км, Донецкая — 230 км, Днепропетровская — 226 км и Харьковская — 166 км. Некоторые области практически не имеют дорог такого качества: Кировоградская — 1 км, Сумская — 4 км, Закарпатская — 12 км и Черновицкая — 13 км.

Пропускная способность отдельных автодорог Украины сравнивается или превышает эти стандарты. В частности дорога Киев — Борисполь имеет пропускную способность 40 тыс. авт/сут и 4 полосы движения в каждом направлении, все пересечения в разных уровнях.

Список автомобильных дорог

Европейского значения, проходящие через территории Украины

Западно-Восточное направление

Основные дороги 
Е40 Е50

Промежуточные дороги 
Е38 Е58

Северно-Южное направление

Основные дороги 
Е85 Е95 Е105

Промежуточные дороги 
Е81 Е87 Е97 Е101

Ответвления, соединительные дороги 
Е372 Е373 Е381 Е391 Е471 Е573 Е577 Е583

Государственного значения Украины

Международные

Национальные

Региональные

Приграничные контрольно-пропускные пункты (для автомобильного транспорта) 

 — См. возможные изменения и дополнения .
 — О субъекте Российской Федерации см. Республика Крым. О регионе Украины см. Автономная Республика Крым.

См. также 
 Укравтодор (Государственное агентство автомобильных дорог Украины)
 День автомобилиста и дорожника на Украине
 Список европейских автомобильных маршрутов
 Панъевропейский транспортный коридор

Примечания

Ссылки 
 
 Закон Украины «Об автомобильных дорогах»
 
 
 Автодороги Украины — тематический блог.
 

 
Украина